Twierdzenie Fatou może odnosić się do jednego z następujących twierdzeń teorii całki i teorii miary:
 lemat Fatou
 twierdzenie Fatou-Lebesgue’a

Zobacz też 
 hipoteza Fatou

Fatou